Le Parc de la Cure d'Air peut faire référence à :

 Parc de la Cure d'Air à Nancy ;
 Parc de la Cure d'Air à Reims.